Wikipedia puede referirse a:
 Wikipedia, una enciclopedia libre, colaborativa y multilingüe de Internet.
 (274301) Wikipedia, un asteroide.
 Monumento a Wikipedia, una estatua situada en Polonia.
 Comunidad de Wikipedia, una comunidad de contribuidores a la enciclopedia en línea.
 Viola wikipedia, una especie de violetas del género Viola.
 Wikipedia Scanner, era un servicio en línea.
 Wikipedia Zero, era un proyecto que proporcionaba acceso gratuito a Wikipedia a través de teléfonos móviles.
 How Wikipedia Works, es un libro dedicado a Wikipedia y publicado en 2008.
 Wikipedia, una canción del rapero sueco Jireel.
 Wikipedia, una canción de la cantante Jean Deaux.